Оптическая ось — многозначный термин.

 Оптическая ось — прямая, проходящая через центры кривизны всех линз или зеркал оптической системы.
 Оптическая ось кристалла — направление в кристалле, вдоль которого не происходит двойного лучепреломления.